Campionatul Mondial de Handbal Feminin pentru Junioare din 2018 a fost a VII-a ediție a turneului organizat Federația Internațională de Handbal și s-a desfășurat în Polonia, între 5 și 19 august 2018.

Selecția gazdelor 
Polonia și Slovacia au fost țările care și-au depus candidatura pentru a găzdui ediția din 2018 a Campionatului Mondial sub 18 ani. Ulterior Slovacia s-a retras, iar pe 7 noiembrie 2015, Congresul IHF întrunit la Soci, în Rusia, a decis în unanimitate ca Polonia să primească dreptul de a organiza ediția din 2018 a Campionatului Mondial.

Sălile

Turnee de calificare 

Note
<div id="note_1a">a) Slovacia a beneficiat de wild card ca urmare a reducerii numărului echipelor calificate în urma Campionatului Asiatic U17, de la 5 la 4, în conformitate cu articolul 2.3.5 din regulamentul IHF.
<div id="note_1b">b) Croația a beneficiat de wild card pentru a ocupa locul prevăzut anterior pentru câștigătoarea Campionatului U18 al Oceaniei, competiție care nu s-a mai desfășurat.
<div id="note_1c">c) Deși s-a calificat la Campionatul Mondial din postura de câștigătoare a Campionatului Panamerican U18, Brazilia a notificat IHF că nu poate participa la competiție. În conformitate cu Articolul 2.8. al Regulamentului Competițiilor IHF pentru Juniori și Tineret, Federația Internațională a abordat alte două națiuni care au participat la Campionatului Panamerican U18, dar și acestea au declinat participarea. În consecință, locul Braziliei a fost realocat Europei, iar Austria a acceptat invitația IHF de a înlocui echipa sud-americană.

Echipe calificate 

1 Bold indică echipa campioană din acel an.
2 Italic indică echipa gazdă din acel an.

Tragerea la sorți 
Tragerea la sorți pentru distribuția echipelor în grupe a avut loc pe 26 aprilie 2018, de la ora locală 14:00, în Basel, Elveția, și a fost transmisă în direct pe pagina oficială și pe canalul YouTube al Federației Internaționale de Handbal.

Distribuția în urnele valorice 
24 de echipe calificate la turneul final al Campionatului Mondial au fost distribuite în 6 urne valorice în funcție de coeficienții IHF. Germania, Norvegia și Ungaria, ocupantele locurilor 1–3 la Campionatul European U17 din 2017, precum și Coreea de Sud, medaliată cu aur la Campionatul Asiatic U17 din 2017, au fost distribuite în prima urnă valorică.

Grupele preliminare 
În urma tragerii la sorți au rezultat grupele de mai jos. Programul complet al partidelor a fost publicat pe 22 mai 2018. Înaintea începerii turneului final, Brazilia a notificat Federația Internațională că nu poate participa la competiție și a fost înlocuită cu echipa Austriei.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Cupa președintelui

Schemă pentru locurile 21–24

Semifinalele pentru locurile 21–24

Meciul pentru locurile 23–24

Meciul pentru locurile 21–22

Schemă pentru locurile 17–20

Semifinalele pentru locurile 17–20

Meciul pentru locurile 19–20

Meciul pentru locurile 17–18

Meciurile de clasament pentru locurile 9–16 
Cele opt echipe învinse din optimile de finală au fost clasate conform rezultatelor obținute de ele în faza grupelor împotriva echipelor de pe locurile 1–4.

Clasament

Meciul pentru locurile 15–16

Meciul pentru locurile 13–14

Meciul pentru locurile 11–12

Meciul pentru locurile 9–10

Fazele eliminatorii

Schemă 

Schemă pentru locurile 5–6

Optimile de finală

Sferturile de finală

Semifinalele pentru locurile 5–8

Semifinalele

Meciul pentru locurile 7–8

Meciul pentru locurile 5–6

Finala mică

Finala

Clasamentul final

Premii 
 Cea mai bună marcatoare:  Nikita van der Vliet (64 de goluri)

Echipa ideală 
 Portar:  Polina Anna Vereșceak
 Extremă dreapta:  Kíra Bánfai
 Inter dreapta:  Park So-youn
 Centru:  Valeria Kirdiașeva
 Inter stânga:  Isabelle Andersson
 Extremă stânga:  Yun Ye-jin
 Pivot:  Nikita van der Vliet

Clasamentul marcatoarelor 
Actualizat pe data de 21 august 2018

Sursa: IHF.com

Note

Legături externe 
Pagina oficială a competiției

2018 în Polonia
2018 în handbal
2018
Handbal în Polonia